Sienna steht für:
 Toyota Sienna, ein in den USA und China produziertes Automodell
 Sienna Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Personen:
 Sienna Guillory (* 1975), britisch-US-amerikanische Schauspielerin
 Sienna Miller (* 1981), britisch-US-amerikanische Schauspielerin
 Sienna Olaso, philippinische Schauspielerin
 Jakub z Sienna (1413–1480), Erzbischof

Orte:
 Sienna Plantation, eine Siedlung in Texas
 Sienna (Stronie Śląskie), ein Dorf in Polen in der Woiwodschaft Niederschlesien
 ein Dorf in Polen in der Woiwodschaft Kleinpolen in der Gemeinde Gródek nad Dunajcem
 ein Dorf in Polen in der Woiwodschaft Schlesien in der Gemeinde Lipowa

Siehe auch:
 Siena (Begriffsklärung)